Отделённый команди́р:
 воинское звание военнослужащих младшего командного и младшего начальствующего составов РККА (включая  после  —  и войск  (включая ) в период  годов (не следует путать с воинской должностью командир отделения, название которой иногда употребляется в аналогичном контексте). Введено Постановлениями ЦИК СССР  и СНК СССР  от  а также Постановлением   от Приказами НКО  от  и   от  а также Постановлением   от  вместо воинского звания отделённый командир введены новые: сержант — для РККА и  и старшина  — для корабельного состава ВМФ и морпогранохраны .
 специальное звание сотрудников младшего начальствующего состава милиции  в период  годов. Введено для личного состава Рабоче-крестьянской милиции совместным Постановлением ЦИК и  от  Нижестоящее специальное звание — старший милиционер, следующие по рангу — помкомвзвода или старшина.Указом Президиума  от  вместо специального звания отделённый командир введено новое — старший сержант милиции.

Как правило, штатной должностью в ВС Союза ССР для военнослужащих в звании отделённый командир являлась должность командира отделения (лёгкого танка, бронеавтомобиля, орудия, пулемётного расчёта  Также звание отделённый командир в исключительных случаях могло быть присвоено при увольнении в запас наиболее отличившимся военнослужащим срочной службы, имеющим звание на один ранг ниже, но занимающим штатную должность командира отделения или ей равную.

К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавлялись соответственно слова «запаса» или «в отставке».

В вооружённых силах (ВС) большинства государств и стран мира советскому воинскому званию отделённый командир условно соответствовало звание «сержант» (), а в германских ВС — звание «унтер-офицер» ().

Специальное звание отделённый командир милиции (3 треугольника в петлицах образца   условно соответствовало воинскому званию младший комвзвод РККА (после 1940 года — старший сержант), в то время как нижестоящее специальное звание старший милиционер (2 треугольника в петлицах образца   в данный период условно соответствовало воинскому званию отделённый командир РККА (после 1940 года — сержант).

См. также 

 
 Воинские чины

Примечания

Литература 
 
 

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Вооружённых сил СССР